Омура:

 Омура — город в Японии, находящийся в префектуре Нагасаки.
 Омура, Ваичиро (род. 1933) — японский футболист.
 Омура, Норио (род. 1969) — японский футбольный защитник, тренер.
 Омура, Сэйити (1892—1968) — японский государственный деятель.
 Омура, Такаёси (род. 1983) — популярный японский гитарист.
 Омура Масудзиро (1830—1869) — японский политический и военный деятель конца периода Эдо.
 Омура Сумитада — японский государственный и военный деятель XVI века